„Dehumanizer“ е шестнадесети студиен албум на хевиметъл групата Black Sabbath, който е издаден на 22 юни 1992 г. от I.R.S. Records. Първи албум след повече от десетилетие отново с Рони Джеймс Дио и Вини Апис. Също първи от девет години насам с оригиналния басист Гийзър Бътлър.

Този състав от албума формира през 2006 г. страничната група Heaven & Hell, с която е реализиран един албум – The Devil You Know.

През 2011 г. Dehumanizer е преиздаден с бонус песни.

Информация 
В текстово и музикално отношение е смятан за един от най-тежките албуми на Black Sabbath. Барабаниста Кози Пауъл чупи кост при езда и отпада от записите на албума. Рони Джеймс Дио иска да го замени със Саймън Райт от AC/DC и Dio, но Бътлър и Айоми са против. Вместо него се завръща Вини Апис, който и преди е бил в Sabbath, в периода 1980 – 1982 г.

Договорът на Дио изтича през ноември 1992 г. и той отново напуска групата. Според Тони Айоми, Дио е напуснал, защото е бил помолен да подгрява последните концерти на Ози Озбърн в Коста Меса, наричайки Ози „клоун“. Дио не участва повече с Black Sabbath до 2006 г. За останалите концерти той бива заменен от фронтмена на Judas Priest Роб Халфорд. На втората вечер Тони Айоми, Гийзър Бътлър и оригиналния барабанист Бил Уорд се качват на сцената заедно с Ози Озбърн и изпълняват 4 песни. Халфорд и Дио са приятели, поради което в телефонен разговор той се съгласява да го замести.

Албумът е включен в бокс сета The Rules of Hell.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Тони Айоми – китара
 Вини Апис – барабани
 Гийзър Бътлър – бас

Допълнителен персонал 
 Джеф Николс – клавиши

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Блек Сабат
Музикални албуми от 1992 година